Шиели — название населённых пунктов в Казахстане.

В переводе с казахского языка  — 1. Вишнёвый; 2. Запутанный. От  — вишня.
 Шиели — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Шиели — аул в Мугалжарском районе Актюбинской области, упразднён в 2013 г.
 Шиели — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Шиели — село в Кызылординской области.

См. также 
 Шили